Děkanát Jihlava nebo děkanství jihlavské je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 20 římskokatolických farností. V návaznosti na rozhodnutí Kongregace pro biskupy o připojení celého území farností Dolní Cerekev a Vyskytná nad Jihlavou k brněnské diecézi byly tyto farnosti s platností od 1. 1. 2013 začleněny do území děkanství jihlavského, ačkoli se nacházejí převážně v Čechách a v Čechách též žije většina obyvatel těchto obcí. Funkci děkana vykonával od 1. července 1999 do 5. ledna 2015 P. Mgr. Pavel Horký, farář farnosti Stonařov. Novým děkanem byl s platností od 1. srpna 2015 do 30. září 2020 jmenován R. D. Mgr. Jiří Buchta.

Reference

Externí odkazy 

 Biskupství brněnské: děkanství jihlavské

Jihlava
Děkanství jihlavské
Náboženství v Jihlavě